Лесниченко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Лесниченко, Валентин Егорович (род. 1946) — советский и российский партийный и государственный деятель, первый секретарь Карачаево-Черкесского обкома КПСС (1988—1991), народный депутат СССР.
 Лесниченко, Олег Александрович (род. 1967) — советский и российский футболист.